Chnumhotep (ẖnmw ḥtp.w – v překladu z egyptštiny „Chnum je spokojen“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

dozorce manykérů za 5. dynastie

 Chnumhotep

nomarchu za 12. dynastie

 Chnumhotep I.
 Chnumhotep II.
 Chnumhotep III.
 Chnumhotep IV.